О́ртлес (, ) — гора в одноимённом горном массиве в Италии.

Гора Ортлес — высочайшая (3905 м) точка итальянской области Трентино-Альто-Адидже, а также, если исключить хребет Бернина, всех Восточных Альп.

Исторически гора находилась в составе Тирольского графства, позже — Австро-Венгрии. С 1919 года гора находится на территории Италии, хотя большинство населения в ближайших населённых пунктах — немецкоязычное.

Первое зарегистрированное восхождение зарегистрировано 27 сентября 1804 года, с тех пор гора популярна среди альпинистов, а её склоны облюбовали любители экстремального спуска.

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Горные вершины Италии
Альпы
География Трентино-Альто-Адидже